Adam Holzman (1958 -), un pianiste américain.
 Adam Holzman (1960 -), un guitariste classique américain.